Эли́зиум, или Эли́зий (, от , «») — в древнегреческой мифологии часть загробного мира, обитель душ блаженных.

В географии Марса 
Элизий (Элизиум) — светлая деталь альбедо Марса, давшая имя нескольким деталям рельефа в регионе, а также содержащему её листу карты:
 нагорье Элизий — вулканическое нагорье;
  (Elysium Fossae) — система длинных узких впадин на этом нагорье;
 гора Элизий (Elysium Mons) — гора высотой 12,6 км на этом нагорье;
 каньон Элизий (Elysium Chasma) — каньон на этом нагорье;
 равнина Элизий (Elysium Planitia) — равнина к югу от этого нагорья;
 уступ Элизий (Elysium Rupes) — уступ на этом нагорье;
 цепочка Элизий (Elysium Catena) — цепочка кратеров на этом нагорье;
  — один из 30 , на которые принято делить карту Марса согласно решению Международного астрономического союза.

В музыке 
 «Элизиум» — песня Франца Шуберта на стихи Фридриха Шиллера (D 584, 1817).
 «Элизиум» — российская рок-группа.
 Elysium — музыкальный альбом группы Pet Shop Boys.
 Elysium — музыкальный альбом группы Stratovarius.
 Elysium — американская этереал-группа.
 Elysium — коллектив современного танца Белорусского государственного университета под руководством Максима Скородёнка.
 «Elysium» — песня рок-группы Chelsea Grin.
 «New Elysium» — композиция американского саунд-продюсера Celldweller.
 «диско элизиум» — песня исполнителя Pyrokinesis.

В литературе 
 «Элизиум» — книжная серия Александра Андерсона, победитель конкурса «Новая детская книга 2013».

В кинематографе 
 «Элизиум» — художественный фильм Эрики Санто (Erika Szántó, Венгрия, 1986).
 «Элизиум» — анимационный фильм (Южная Корея, 2002).
 «Элизиум» — художественный фильм Андрея Эшпая (Россия, 2010).
 «Элизиум — рай не на Земле» — научно-фантастический фильм Нила Бломкампа (США, 2013).

В играх 

 Disco Elysium — компьютерная ролевая игра, разработанная и выпущенная эстонской студией ZA/UM (2019).
 Ring of Elysium — массовая многопользовательская онлайн-игра в жанре Battle Royale
 Assassin’s Creed Odyssey - DLC “Судьба Атлантиды”

Вымышленные объекты 
 Элизиум — виртуальная вселенная в романе Грега Игана «Город перестановок».
 Элизиум — обитель праведников в альтернативной вселенной «Божественный мир» Бориса Толчинского.
 «Элизиум» — межзвёздный космический корабль, место действия научно-фантастического фильма «Пандорум» (Германия−США, 2009).
 «Элизиум» — локация в вымышленном мире компьютерной игры Aion (столица элийцев).
 «Элизиум» — место Скиллианского блица в серии компьютерных игр Mass Effect.
 «Элизиум света» — звёздная система (локация) в игре X3.
 «Элизиум» — план в сеттингах настольных игр D&D и AD&D.
 «Элизиум» — летающий корабль над планетой-свалкой в серии компьютерных игр Deponia.
 Элизиум — локация на вершине Мирового Древа в компьютерной игре Xenoblade Chronicles 2, куда главный герой Рекс обещал отвести своего клинка-эгиду Пиру.

См. также